Bostrychia može označavati:
 Bostrychia (Animalia) Reichenbach, 1853, ptičji rod u porodici  Threskiornithidae
 Bostrychia (Plantae)  Mont., biljni rod iz porodice Rhodomelaceae